Bubenheim (Palts), een plaats in het district Donnersbergkreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bubenheim (Rheinhessen), een plaats in district Mainz-Bingen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts